Niemcy:
 Crottendorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Zobacz też
 Anger-Crottendorf
 Krottendorf